Лос Алос има више значења:

 Лос Алос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику